De Trofeo Zamora is een Spaanse voetbalbeker die sinds 1959 wordt uitgereikt door sportkrant Marca aan de doelman met de minste tegendoelpunten in de Primera División. De beker is vernoemd naar Ricardo Zamora, een Spaans doelman. Sinds 1987 wordt de prijs ook uitgereikt in de Segunda División A. Recordhouders zijn Antoni Ramallets en Víctor Valdés met vijf onderscheidingen, beiden als doelman van FC Barcelona.

Winnaars

Zie ook 
 Premio Don Balón
 LFP Trofee
 Trofeo Pichichi
 Trofeo Alfredo Di Stéfano

Voetbalprijs
Spaanse prijs